Treitschke kan som auktorsförkortning betyda:

 Georg Friedrich Treitschke
 Wolfgang Treitschke

Robotskapade auktorsförkortningar